Бой за Ачанский острог в 1652 году — первое столкновение военных отрядов России и Цинского Китая в борьбе за Приамурье.

Предыстория 
Осенью 1651 года отряд из около 200 русских служилых и «вольных» казаков под предводительством Ерофея Хабарова спустился на стругах вниз по Амуру до земель ачанов (предков ульчей и нанайцев), где было решено расположиться на зимовку.  зимовье подверглось внезапному нападению 800 ачанов и дючеров. Атака была отбита, а окрестные селения приведены в покорность. Однако казаки всё же приступили к строительству укрепленного острога. Правда, деревянная крепость была небольшого размера, часть домов, где размещались казаки, находилась за пределами стен и не была защищена от нападений. Кроме того, Хабаров не предусмотрел позиций для артиллерии, что, впоследствии, ставилось ему в вину: «Пушкам ни роскатов, ни быков не поставил, а поставил среди улицы просто». Все русские казаки имели ручное огнестрельное оружие — длинноствольные фитильные пищали. Кроме того в отряде была одна большая медная и две малые железные пушки.

 В наше время в нескольких километрах от места расположения Ачанского острога находится село Ачан Амурского района Хабаровского края.

Между тем старейшины ачеров и дючеров выслали гонцов в маньчжурскую пограничную крепость Нингута. В конце 1651 года нингутский чжангинь (военный командант) Хайсэ принял решение выступить против русских казаков и пленить их. Он направился в Ачанскую землю с отрядом, которым также командовал ротный начальник Сифу (русские источники упоминают лишь одного маньчжурского командира — Сифу (Исинея)). Отряд насчитывал 600 воинов, вооружённых в основном холодным оружием. Имелось только 6 лёгких пушек и 30 пищалей с 3 или 4 короткими стволами, а также начинённые порохом глиняные петарды для подрыва укреплений. Маньчжуры двигались по зимним дорогам на лошадях (по три лошади на каждых двух человек).

Версии 
Участник экспедиции по поиску Ачанского городка Ерофея Хабарова доктор географических наук Алексей Махинов считает, что Ачанский городок был в районе нынешнего села Нижние Халбы.

Бой 
Маньчжурскому отряду удалось скрытно подойти к Ачанскому острогу. На рассвете  у русской крепости выше по течению Амура внезапно появилось войско облаченных в доспехи всадников. Караульный казак немедленно поднял тревогу. Казаки спешно вставали ото сна, вооружались и надевали куяки (доспехи). Ворота острога были закрыты, поэтому казаки, ночевавшие в домах снаружи от крепости, вынуждены были перебираться через стены.

Маньчжуры открыли по острогу огонь из пушек и пищалей, русские вели ответную стрельбу со стен из пищалей. Перестрелка продолжалась весь день. Под вечер маньчжуры продвинулись к самым стенам острога, укрываясь за брошенными русскими домами. Подобравшись ещё ближе, маньчжуры сумели вырубить три звена бревенчатой стены, открыв себе дорогу в крепость. Однако Хабаров успел подвести к пролому большую медную пушку и встретить атакующих огнём в упор. В проломе маньчжуры понесли наибольшие потери и отошли назад. Хабаров решил развить успех и сам устроил вылазку.

Из крепости вышло 156 казаков, а оставшиеся 50 русских прикрывали их огнём из пищалей со стен острога. Защищённые доспехами казаки во главе с Хабаровым вступили в рукопашный бой с маньчжурами и обратили их в бегство. Было захвачено несколько пленных, давших потом показания, восемь вражеских знамен, 2 железные пушки, 17 пищалей, 830 лошадей и продовольственные запасы. На поле боя осталось 676 убитых врагов (из пришедших 600 циньцев и присоединившихся к ним около полутора тысяч человек из местных племён). Казаки потеряли убитыми 10 человек, 78 получили ранения.

Последствия сражения 
Несмотря на победу, русские понимали, что столкнулись с гораздо более серьёзным противником, чем отряды местных племен. Весной 1652 года русский отряд оставил Ачанский острог и ушёл вверх по Амуру, Сообщая в Якутск о произошедшем, Хабаров объяснял, что не может со своим отрядом без поддержки закрепиться в среднем Приамурье: «А в Даурской земли на усть Зеи и на усть Шингалу (Сунгари) теми людьми сесть не смеем, потому что тут Богдоева (Китайская) земля близко, и войско приходит на нас большое с огненным оружьем и с пушками и с мелким оружьем огненным, чтоб государеве казни порухи не учинить и голов казачьих напрасно не потерять».

Одновременно Хабаров пытался завязать через дючеров мирные переговоры с маньчжурами.

В Цинском Китае также оценили нового противника, с которым было трудно справиться имевшимися на границе малыми силами. Наказанных за поражение Хайсэ и Сифу в Нингуте сменил в качестве командующего известный маньчжурский полководец Шархуда, который начал планомерно готовиться к боевым действиям против русских — организация многочисленного войска из местного населения, строительство речного флота, подготовка продовольственных запасов и т. д. В дальнейшем Шархуде удалось переломить ход военных действий в свою сторону. В следующем столкновении с русскими на реке Сунгари (1654) маньчжуры уже добились частичного успеха.

Примечания

Литература 
 Леонтьева Г. А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991. 
 Васильев Ю. М. Где искать Ачанский городокъ? // Вестник ДВО РАН. 2002. № 1
 Махинов А. Н., Швецов В. Г. Ачанское сражение на нижнем Амуре в 1652 году. //«Военно-исторический журнал». — 2013. — № 1. — С.72-75.
 Пронякин К. А. Главный по Амуру. Ученый Алексей Махинов рассказал, как он исследовал характер нашей реки. // Приамурские ведомости, № 13, 6 апр. 2022 г., стр. 6-7.

Сражения по алфавиту
Сражения Русского государства
Сражения Китая
Сражения XVII века
Конфликты 1652 года
Март 1652 года
Сражения 1652 года